One Nite Alone ... bezeichnet:

 One Nite Alone … (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2002
 One Nite Alone …  (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2002
 One Nite Alone … Live!, ein Livealbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2002